Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2021 de l'Open d'Australie qui s'est disputé du 12 février au . Ce tournoi est le premier de la tournée 2021 du Grand Chelem.

Faits marquants

Forfait 
On note le forfait de la paire argentine composée de Nadia Podoroska et Horacio Zeballos.

Pendant le tournoi

Lauréats 
Déjà titrée en 2019, la paire composée de Barbora Krejčíková et Rajeev Ram remporte le tournoi en battant en finale Samantha Stosur et Matthew Ebden. Double tenante du titre, Barbora Krejčíková remporte son  consécutif à Melbourne et le  dans la catégorie. Il s'agit également de leur  ensemble ainsi que du  trophée dans la discipline pour l'Américain.

Dotation 
La dotation totale du tableau s'élève à , en diminution de 9,5 % par rapport à l'édition 2020.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2021
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 2021
Tennis en février 2021